

Patronyme 

 Alessia Pavese (née en 1998), athlète italienne ;
 Cesare Pavese (1908-1950), écrivain italien ;
 Luigi Pavese (1897-1969), acteur italien.

Toponyme 

 Badia Pavese, une commune italienne en Lombardie ;
 Canneto Pavese, une commune italienne en Lombardie ;
 Montalto Pavese, une commune italienne en Lombardie ;
 Monticelli Pavese, une commune italienne en Lombardie ;
 Naviglio Pavese, un canal artificiel en Lombardie ;
 Oltrepò pavese, un secteur géographique en Lombardie ;
 Robecco Pavese, une commune italienne en Lombardie.

Autres 
  ou Pavese, un troubadour lombard du .
 Oltrepò pavese, un vin de Lombardie.
 La Provincia Pavese, un quotidien italien.